

Населені пункти та їхні частини

 Камик — село в гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Камик — село в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Камик — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Камик — село в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Камик — частина міста Олькуш у Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Камик — частина села Лососіна-Дольна в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Камик — частина села Уліна-Велика в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства

Примітки